La Temporada 2001 del Open Telefónica by Nissan es la cuarta edición de este campeonato.

Novedades en el campeonato 
 Se introduce el Coloni Nissan CN1/C sustituyendo al anterior modelo CN1/98B que incorpora principalmente nuevos pontones laterales.
 En el sistema de retención pasan a desestimarse los 5 peores resultados del piloto en lugar de los 4 habituales.
 La Clasificación Sub-20, pasa a ser la Clasificación Sub-21 y al igual que el año anterior puntúan los pilotos nacidos a partir de 1980.

Calendario 
Tests

Temporada

Escuderías y pilotos participantes

Clasificaciones

Pilotos 

 Sistema de puntuación:

Escuderías 
 Sistema de puntuación:

 Se coge el resultado del piloto de la escudería mejor posicionado en carrera, se incluyen también los puntos por vuelta rápida.

Trofeo de las Naciones 
 Se coge el resultado del piloto perteneciente a un país mejor posicionado en carrera, se incluyen también los puntos por vuelta rápida.

Clasificación Sub-21

Trofeo Riccardo Moscatelli

Referencias 
 Sitio de la antigua web oficial en la WaybackMachine.com

World Series by Renault
Deportes de motor en 2001